Krzykosy (gromada w powiecie kwidzyńskim)
 Krzykosy (gromada w powiecie średzkim)